Ce nom peut correspondre aux personnes suivantes :
 Damien Guillaume (1978-), photographe français
 Damien Guillaume, ingénieur du son français